166 rok naszej ery
 166 rok przed naszą erą
 166 liczba naturalna
 galaktyka NGC 166
 planetoida (166) Rhodope
 droga wojewódzka nr 166
 linia kolejowa nr 166
 Alfa Romeo 166
 Ferrari 166 Inter
 Ferrari 166 S
 okręt USS "Argonaut" (SS-166)
 meteoryt Acfer 166